12-й чемпіонат України з футзалу був розіграний з 14 серпня 2004 року по 21 травня 2005 року. Переможцем став донецький «Шахтар».

У вищій лізі чемпіонату України взяли участь 15 команд:

Таблиця

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футзалу 2004—2005
 Чемпіонат України з футзалу 2004—2005: перша ліга
 Чемпіонат України з футзалу 2004—2005: друга ліга
 Кубок України з футзалу 2004—2005

Чемпіонат України з футзалу
2004 у футзалі
2005 у футзалі
Футзальні змагання
2004 в українському спорті
2005 в українському спорті